Weno ist

ein Ortsname:
 Weno, Stadt der Föderierten Staaten von Mikronesien
 Weno (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Marianne Weno (1931–2012), deutsche Publizistin, Dramaturgin, Übersetzerin und Umweltaktivistin